В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Chicago 1974, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1974, Вірджинія Вейд здобула титул, у фіналі перемігши Розмарі Казалс 2-6, 6-4, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (фінал)
  Кріс Еверт (півфінал)
  Розмарі Казалс (фінал)
  Вірджинія Вейд (Переможниця)

 Франсуаза Дюрр (2-ге коло)
 Кеті Кюйкендалл (1-ше коло)
 Бетті Стеве (чвертьфінал)
 Лора Дюпон (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1974